

Cinema 
If You Only Knew – film del 2000 diretto da David Snedeker 
If You Only Knew – film del 2011 diretto da Jorgea Hernando

Musica 
If You Only Knew – singolo degli Shinedown del 2009